Полуэктово — название нескольких населённых пунктов:
 Полуэктово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Полуэктово — село в Арсеньевском районе Тульской области.
 Полуэктово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.